Reddingsmedaille (Beieren), een Beierse onderscheiding
 Reddingsmedaille (Pruisen),
 Reddingsmedaille (Rusland),
 Reddingsmedaille (Turkije), een Turkse onderscheiding
 Reddingsmedaille (Zuid-Vietnam)